Wim Westendorp (politicus) (1930-2006), Nederlands Statenlid en burgemeester
 Sibbele, Wim Westendorp (1966-2012), Nederlands zanger beter bekend onder zijn artiestennaam Sibbele, zoon van de politicus